Randy White (američki nogomet)
Randy White (kanadski političar)
Randy White (košarkaš)
Randy White (pornografski glumac)
Randy White (pastor) evangeličke crkve Središnje crkve bez zidove
Randy White (političar iz Zapadne Virginije)
Randy Wayne White, pisac krimi-priča